NRD steht für:
 Flugplatz Norderney auf der deutschen Insel Norderney (IATA-Code)
 Neuralrohrdefekt, embryonale Fehlbildung
 Nordic Airways, schwedische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Nordic Team, historischer FIDE-Code für ein vereintes Nordische Länder-Schachteam
 Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie, diakonische Einrichtung der Behindertenhilfe

nrd steht für:
 Nero-DVD, Dateinamenserweiterung; siehe Nero Burning ROM

NRD